Długi Kąt peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Długi Kąt, village de la voïvodie de Lublin
 Długi Kąt, village de la voïvodie de Mazovie
 Długi Kąt, village de la voïvodie de Silésie
 Długi Kąt, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie